Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 21 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Henrieta Nagyová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Sopot
Sport en Pologne en 2002
Tennis en juillet 2002